Бороусы () — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в Гавровскую волость.

Деревня расположена в 14 км к юго-востоку от города Пыталово на реке Лжа.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 
 
Численность населения к началу 2001 года составляла 360 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района